Il doppio femminile del Canada Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Zina Garrison e Lori McNeil erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Garrison con Pam Shriver e McNeil con Betsy Nagelsen.

McNeil e Nagelsen hanno perso in finale contro Patty Fendick e Jill Hetherington.

Garrison e Shriver hanno perso in finale contro 7–6, 7–6 Jana Novotná e Helena Suková.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Zina Garrison /  Pam Shriver (finale)
 Jana Novotná /  Helena Suková (campionesse)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

 Eva Pfaff /  Elizabeth Smylie (quarti di finale) 
 Nicole Provis /  Catherine Suire (primo turno) 
 Natal'ja Bykova /  Leila Meskhi (primo turno) 
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (secondo turno)

Tabellone

Final

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Canada Open 1988